Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 431 dans le monde.

 Route fédérale 431 en Allemagne
 RS-431 au Brésil
 Route 431 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Route régionale 431 en Finlande
 Route nationale 431 en France
 Route régionale 431 en Slovénie